— японская манга, автором которой является Харука Кавати. Публиковалась издательством Shodensha в журнале Feel Young с июля 2009 по январь 2012 года. Всего выпущено 4 тома манги. Аниме-адаптация транслировалась по телеканалу Fuji TV с 6 июля по 14 сентября 2012 года. Сериал был лицензирован компанией Sentai Filmworks для показа на территории США.

Сюжет 
Рёсукэ Хадзуки влюбляется в молодую вдову Рокку Симао — хозяйку цветочного магазина и решает устроиться к ней работать. Рёсукэ постепенно постигает ремесло флориста, и кажется, что у парня идеальный шанс завести новые отношения с девушкой, но внезапно за Рёсукэ начинает следовать дух, который утверждает, что является покойным мужем Симао. При этом дух не намеревается отпускать девушку и будет отговаривать Рёсукэ от развития их отношения, убеждая парня в его слабости и неудачливости. Примечательно, что духа может видеть только Рёсукэ.

Список персонажей 

Сэйю: Юити Накамура
 Молодой человек с проблемами со зрением. Ему 22 года. Решает работать в цветочном магазине, после того, как влюбился в его хозяйку. Единственный, кто может видеть дух Ацуси. Однажды, когда сильно напивается, дух Ацуси овладевает его телом, сам Хадзуки оказывается в вымышленном мире. Позже он осознаёт, что сам стал духом, и только Ацуси (в теле Хадзуки) может его видеть. После того, как Хадзуки получает обратно своё тело, впоследствии женится на Рокке и у них появляется дочь по имени Юки, похожая на отца, а позже и внук. Хадзуки умирает в возрасте 65 лет вскоре после смерти Рокки. 

Сэйю: Саяка Охара
 Хозяйка цветочного магазина, за 3 года до начала событий потеряла мужа и всё ещё тоскует по нему, поэтому долгие время не могла изменить свою жизнь или влюбиться. Позже она всё таки влюбляется в Хадзуки и выходит замуж за него, родив дочь и наследницу цветочного магазина. Умирает в старости незадолго до Хадзуки. 

Сэйю: Дзюн Фукуяма
 Покойный муж Рокки. После своей смерти всё это время находится рядом с Роккой, в её квартире и цветочном магазине. Сначала был против развития отношений Рокки и Хадзуки, не желая отпускать первую, но позже признал Хадзуки. Сначала его может видеть только Хадзуки, а позже, Рокка и её будущий внук. 

Сэйю: Юми Тома
 Сестра Ацуси. Обычно помогает держать цветочный магазин, когда Рокка по разным причинам не может этого делать.

Аниме 
Аниме-адаптация, выпущенная студией Dogakobo начала транслироваться по телеканалу Fuji TV, как часть программы Noitamina с 6 июля по 14 сентября 2012 года. Открытие к аниме  исполняет Aimer.

Список серий

Критика 
Как отмечает представитель сайта Anime News Network, сериал получился в общем неплохим. Сюжет изначально создан в стиле взрослого романа, наполнен элегантной красотой со своей сверхъестественной загадкой. Сериал практически полностью фокусируется на развитии любовных отношений главных героев. Здесь показано, на сколько сильна может быть любовь, даже после смерти и горечи разлуки. Стоит поблагодарить разработчиков сериала за его красивые фоновые изображения, особенно растения, однако графика персонажей получилась слабой.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт аниме  

Мультсериалы о привидениях
Doga Kobo